Amilcar Crétier (1909-1933), alpiniste italien
Claude Crétier (né en 1977), skieur alpin français
Christian Crétier (né en 1974), skieur acrobatique français
Jean-Luc Crétier (né en 1966), skieur alpin français
Stéphan Crétier (né en 1963), homme d'affaires et entrepreneur canadien
Thierry Crétier (né en 1972), footballeur français